Bal oldal, a jobb oldal ellenpárja, például az emberi test bal oldala
 Bal oldal, a heraldikai ábrázolásoknak a szemlélő szempontjából vett jobb oldala, a címerviselő szempontjából vett bal oldala
 Baloldal, politikai irány, meghatározása történelmileg és országonként is változó
Lásd még
 Jobb oldal (egyértelműsítő lap)